Związek gmin Elsenztal
 Dolina rzeki Elsenz